Als Zeder oder -zeder werden im Deutschen folgende Bäume und Hölzer bezeichnet:

die Zedern (Cedrus), im Mittelmeergebiet und Asien verbreitete Nadelbäume, mit folgenden Arten:
Libanon-Zeder
Himalaya-Zeder
Atlas-Zeder
die Chilezeder (Austrocedrus chilensis)
der Virginische Wacholder (Juniperus virginiana), Virginische Zeder oder Bleistiftzeder
die Sicheltanne (Cryptomeria japonica) oder Japanische Zeder
die Weihrauchzedern (Calocedrus)
die Westindische Zedrele (Cedrela odorata), ein mittelamerikanischer Laubbaum („Spanische Zeder“)
die Australische  Rotzeder (Toona ciliata), ein australischer Laubbaum
das Holz von Lawsons Scheinzypresse („Weißzeder“)
das Holz der Nootka-Scheinzypresse (Xanthocyparis nootkatensis, „Gelbzeder“, „Alaska-Zeder“)
das Holz des Riesen-Lebensbaums (Thuja plicata, „Rotzeder“)
das Holz des Rocky-Mountain-Wacholders (Juniperus scopulorum, „Rotzeder“)
das Holz des  Ostafrikanischen Wacholders (Juniperus procera, „Kenia-Zeder“) 
Auch die Sibirische Zirbelkiefer (Pinus sibirica) wird gelegentlich entsprechend ihrem russischen Namen kedr als „Zeder“ bezeichnet.

Zeder ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Zeder (* 1948), österreichischer Lehrer, Literaturwissenschaftler, Universitäts-Lehrbeauftragter, Autor
 Johann Georg Heinrich Zeder (1764–1837), deutscher Zoologe
 Raffael Zeder (* 1980), Schweizer Fußballschiedsrichter

Zeder lautet der Titel eines italienischen Horrorfilms aus dem Jahr 1983, siehe Zeder (Film)

Siehe auch:
 Zederbaum
 Cedar
 Ceder